Stawy w Polsce:
 Staw Zielony – staw w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Zielona Góra
 Staw Zielony – staw w woj. małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Klucze
 Staw Zielony – staw w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów
 Staw Zielony – staw w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Staw Zielony – staw w woj. śląskim, w powiecie Bielsko-Biała, w gminie Bielsko-Biała
 Staw Zielony – staw w Warszawie

Przypisy

Zobacz też 
 Zielony Staw